Ланрига́н, Ланріґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 310 км на захід від Парижа, 32 км на північ від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ланриган на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ланриган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен